LIMB steht für:
 Flugplatz Bresso (ICAO-Code), italienischer Flughafen

Limb steht für:
 Limb Music, deutsches Independent-Label
 Limbu-Schrift (ISO-15924-Code), Buchstabenschrift zum Schreiben der Limbu-Sprache

Abkürzung